Sagran steht für:

 Sagranberg, ein Berg in Kärnten, Österreich
 Sagran (Iran), Ort im Iran

Sagran ist der Familienname von:
 Arif Abdullah Sagran, Vertreter der Muslime in Osttimor